Silhouette (französisch für „Umriss“) steht für:

 Silhouette (Mode), in der Mode die durch Kleidung geformte Körperlinie
 Silhouette, Kontur eines Körpers, siehe Umriss
 Silhouette, Umrisszeichnung in der bildenden Kunst, siehe Schattenriss
 Silhouette, die Höhengestalt einer Stadt, siehe Skyline
 Silhouette, ein Grundmotiv in der Novellentheorie, siehe Novelle #Novellentheorie nach Heyse („Falkentheorie“)
 Silhouette (Unternehmen), österreichischer Brillenfabrikant
 Silhouette Cars Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1970–1973)
 Silhouette Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1987–1989)
 Lamborghini Silhouette, Sportwagen (1976–1979)
 Oldsmobile Silhouette, Fahrzeug (1990–2005)
 Lada Silhouette, VAZ-2116, Konzeptfahrzeug des Herstellers AwtoWAS (2005)

Geographie:
 Silhouette (Seychellen), Insel

Person:
 Étienne de Silhouette (1709–1767), französischer Finanzminister

Siehe auch:
 Silhouetten (Begriffsklärung)